NIG steht für:

 Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa, Gymnasium in Bad Bederkesa, Niedersachsen
 Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Harzburg, Gymnasium in Bad Harzburg, Niedersachsen
 Flugplatz Nikunau im Inselstaat Kiribati (IATA-Code)
 Aero Contractors (Nigeria), eine nigerianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Niger, afrikanische Republik, beispielsweise als olympisches Länderkürzel oder Kfz-Nationalitätszeichen
 Nigeria, ITU-Ländercode
 Neues Institutsgebäude der Universität Wien, siehe Universitätsstraße (Wien)#Nr. 7: Neues Institutsgebäude
 Nationales Impfgremium, Österreich

Siehe auch:
 Nigg

NIG